

Patronymes 

 Érasme Gaspard de Contades (1758-1834) : militaire et homme politique français ;
 Érasme-Henri de Contades (1814-1908) : homme politique français ;
 Gérard de Contades (1846-1899): écrivain, historien;
 Louis Gabriel de Contades (1759-1825) : officier supérieur de l'armée royale et maréchal de camp ;
 Louis Georges Érasme de Contades (1704-1795) : maréchal de France.

Toponymes 

 Parc du Contades : un parc public de la ville de Strasbourg ;
 Contades : un quartier de la ville de Strasbourg ;
 Manoir du Contades : villa située rue des Arquebusiers, en bordure du parc du Contades, à Strasbourg ;
 Hôtel de Contades : hôtel particulier du  situé 4 avenue de Contades à Angers.

Contades (Strasbourg)